Lingua wom (Nigeria) (codice ISO 639-3 wom)
Lingua wom (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 wmo)